Transaméricaine peut faire référence à:
 Route panaméricaine
 Course transaméricaine